Departures (en español salidas) hace referencia a varios artículos:
 DEPARTURES, sencillo de 1996 de la banda japonesa globe;
 Okuribito, Departures'', película japonesa, dirigida por Yōjirō Takita y ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa de 2008.